

Letteratura 
Territorio (Territory) – racconto breve del 1984 di David Leavitt

Musica 
Territory – album di Ronnie Montrose del 1986
Territory – singolo dei Sepultura del 1993
Territory – album dei Two Hours Traffic del 2009